Achlada steht für:
 Achlada (Florina), ein Dorf in der Stadtgemeinde Florina, Griechenland
 Achlada (Kreta), eine Gemeinde auf Kreta, Griechenland